Пфа́йфер або Пфе́йфер (), а також Пфа́йффер або Пфе́йффер () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Мішель Пфайффер (нар. 1958) — американська актриса.
 Віктор Пфайфер (нар. 1987) — австрійський фігурист.
 Георг Пфайффер (1890—1944) — німецький офіцер, генерал артилерії вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Пфейффер Георгій Васильович (1872—1946, Київ) — український математик, Академік АН УРСР.
 Іда Пфайффер (1797—1858) — австрійська мандрівниця.
 Пфайфер Томаш Йосипович (нар. 1942) — український футболіст, тренер і футбольний суддя.
 Сілвія Пфейфер (; нар. 1958) — бразильська актриса, топ-модель
 Шарлотта Бірч-Пфейфер (; 1800-1868 — німецька актриса і драматична письменниця, режисерка та авторка понад 100 вистав і лібрето.
 Макс Пфайфер (псевдонім — Максін; нім. Max Pfeiffer; 1881—1947) — російський актор і театральний адміністратор, згодом — відомий німецький кінопродюсер.
Німецькі прізвища